Дукат може да се отнася за:
 дукат, парична единица;
 Дукат, село в Община Босилеград, Сърбия;
 Дукат, планина в Сърбия и Република Македония.